Боров — фамилия, топоним, кастрированный хряк, вид дымохода.

Известные носители фамилии 
 Боров, Заурбек Темиркоевич (1846—1926) — генерал-майор персидской армии, полный георгиевский кавалер.
 Боров, Илья Григорьевич (1899—1961) — советский театральный режиссёр.
 Боров, Михаил Романович (1896—1941) — советский борец классического стиля.
 Боров, Султанбек Заурбекович (1889—1916) — ротмистр царской армии.

Псевдонимы, прозвища 
 Боров — прозвище музыканта Сергея Высокосова, бывшего участника группы «Коррозия металла».
 Боров — прежняя фамилия по отцу Мурата Зязикова.
 Тодор Боров — псевдоним болгарского библиографа Тодора Тодорова.

Топонимы 
 Боров-Дол — село в Болгарии.
 Боров — село в Словакии.
  — водопад в Болгарии.

Разное 
 Боров — самец свиньи, подвергшийся кастрации.
 Боров — горизонтальный дымоход для отвода газов из топочных устройств и печей в дымовую трубу. Также горизонтальная часть газохода отходящих газов металлургических, обжиговых печей и других технологических печей, например, мартеновских печей.
 Боров — горизонтальная (или с наклоном) часть дымохода русской печи, располагающаяся на чердаке перед трубой.

См. также 
 Борове
 Боровое
 Боровой
 Боровск (значения)

Примечания